Santo António da Serra ist der Name folgender Gemeinden in Portugal:

 Santo António da Serra (Funchal)
 Santo António da Serra (Machico)
 Santo António da Serra (Santa Cruz)